Alexandra Amon (actrice), een Frans actrice, scenarioschrijver, producer en filantroop
 Alexandra Amon (astrofysicus), een Trinidadiaans-Brits astrofysicus